Арбузовский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Павловском районе Алтайского края России. Административный центр — станция Арбузовка.

История 
Арбузовский сельсовет был образован в 1984 году

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 4 населённых пункта:
 станция Арбузовка,
 разъезд Ракиты,
 посёлок Советский,
 посёлок имени Мамонтова.

Урожайное — упразднённое село, исключено из учётных данных в  1989 году.

Демография 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1124 человека, в том числе 550 мужчин и 574 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1107 человек.

Примечания 

Сельские поселения Павловского района Алтайского края